Rostov oblast (, ) er en af 46 oblaster i Den Russiske Føderation. Oblasten blev etableret den 13. september 1937. Oblasten har et areal på  km² og  indbyggere. Rostov oblasts administrative center er placeret i Rostov ved Don, der har  indbyggere. Andre større byer i oblasten er Taganrog med  indbyggere og Sjakhty med  indbyggere.

Geografi 

Oblasten er beliggende i det sydlige Rusland i det Sydlige føderale distrikt. Den grænser til Volgograd oblast mod øst, Republikken Kalmykija og Stavropol kraj mod syd, Krasnodar kraj mod vest og Ukraine og Voronezj oblast mod nord, mod nord grænser oblasten op til de ukrainske oblaster Donetsk og Luhansk.

Demografi 

Bemærkning: andel medtager hele befolkningen, herunder de der ikke havde angivet nationalt tilhørsforhold (i 2002 7.507 personer, i 2010 76.735 personer)

Administrativ inddeling

Større byer

Referencer

Eksterne henvisninger 

   Officiel hjemmeside

 
Etableret i 1937